Burttia kan syfta på:

 Burttia (djur) – ett släkte av insekter
 Burttia (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter